Höllgraben heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Höllgraben (Schiltach), Zinken der Stadt Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Höllgraben (Ködnitz), Einöde der Gemeinde Ködnitz, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Höllgraben (Gemeinde Frankenfels), Ort bei Frankenfels, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich.
 Höllgraben (Gemeinde Gleisdorf), Streusiedlung bei Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Höllgraben (Gemeinde Hallwang), Ort bei Hallwang, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg
 Höllgraben (Gemeinde Hitzendorf), Rotte bei Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Höllgraben (Gemeinde Jagerberg), Streusiedlung bei Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Gewässer, teils auch zugehörige Talung:
 Bumbenhöllgraben, rechter Zufluss des Möhrenbachs (zur Altmühl) bei Otting, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Hinterster Höllgraben – siehe unten → Höllgraben (Weil)

 Höllgraben (Andelsbach), rechter Zufluss des Andelsbachs (zur Ablach) bei Hausen am Andelsbach, Gemeinde Krauchenweis, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Höllgraben (Bärbach), rechter Zufluss des Bärbachs (zur Wörnitz) bei Welchenholz, Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Höllgraben (Baunach), rechter Zufluss der Baunach vor Bundorf, Landkreis Haßberge, Bayern
 Höllgraben (Bibert), rechter Zufluss des Biberts in Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Höllgraben (Breitenbach), rechter Zufluss des Breitenbachs, bei Breitenbach, Geretsried, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Höllgraben (Dürrfeistritz), linker Zufluss der Dürrfeistritz bei Bergl, Gemeinde Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Höllgraben (Elbach), rechter Zufluss des Elbachs bei Durham, Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, der zur Leitzach entwässert, Bayern
 Höllgraben (Eulersbach), linker Zufluss des Eulersbachs (zur „Schwarzwälder“ Kinzig) bei Vor Eulersbach, Stadtteil Lehengericht, Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg, Bayern
 Höllgraben (Espe), linker Zufluss der Espe, bei Simmershausen (Fuldatal), Landkreis Kassel, Hessen
 Höllgraben (Farnbach), linker Zufluss des Farnbachs bei Neustadl, Gemeinde Valley, Landkreis Miesbach, Bayern
 Höllgraben (Feistritz), linker Zufluss der Feistritzs bei Soboth, Gemeinde Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark und Lorenzenberg, Gemeinde Lavamünd, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Höllgraben (Finstergrabenbach), rechter Zufluss des Finstergrabenbachs bei Radmer an der Stube, Gemeinde Radmer, Bezirk Leoben, Steiermark
 Höllgraben (Fischbach), linker Zufluss Fischbachs bei Fischbach, Stadt Rödental, Landkreis Coburg, der zur Itz entwässert, Bayern
 Höllgraben (Gambach), rechter Zufluss des Gambachs bei Lieberg, Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, der über den Wenzenbach zum Regen entwässert, Bayern
 Höllgraben, Bach bei Piusheim, Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, im Flusssystem der Glonn, Bayern
 Höllgraben (Glött), linker Zufluss der Glött vor Glött, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Höllgraben (Grimming), linker Zufluss der Grimming bei Zlem, Gemeinde Stainach-Pürgg, Bezirk Liezen, Steiermark
 Höllgraben (Gumpenbach), rechter Zufluss des Gumpenbachs bei Heißesheim, Gemeinde Mertingen, Landkreis Donau-Ries, der über den Moosgrabens in die Zusam entwässert, Bayern
 Höllgraben (Hammerbach), linker Zufluss Hammerbachs bei Engelthal, Landkreis Nürnberger Land, der zur Pegnitz entwässert, Bayern
 Höllgraben (Hardtbach), linker Zufluss des Hardtbachs bei Hardt, Gemeinde Wielenbach, Landkreis Weilheim-Schongau, der über Grünenbach und Brunnenbach zur Ammer abfließt, Bayern
 Höllgraben (Hofingerbach), linker Zufluss des Hofingerbachs bei Hofing, Gemeinde Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Höllgraben (Hohenreicher Mühlbach), linker Oberlauf des Hohenreicher Mühlbachs bei Wertingen-Possenried, Landkreis Dillingen an der Donau, der zur Zusam entwässert, Bayern
 Höllgraben (Höllbach), rechter Zufluss des Höllbachs bei Weichselboden, Gemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Höllgraben, Quellbach des Kersbachs (zur Schnaittach) bei Rabenshof, Markt Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Höllgraben (Kutschenitza), rechter Zufluss der Kutschenitza bei Deutsch Haseldorf, Gemeinde Klöch, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Höllgraben (Königsseer Ache), rechter Zufluss der Königsseer Ache bei Friedbichl, Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Höllgraben (Lamitz), rechter Zufluss der Lamitz im Geroldsgrüner Forst bei Wolfersgrün, Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern
 Höllgraben (Landwasser), linker Zufluss des Landwassers in Niederoderwitz, Gemeinde Oderwitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Höllgraben (Lettenbach), rechter Zufluss des Lettenbachs bei Markt Diedorf, Landkreis Augsburg, der in die Schmutter entwässert, Bayern
 Höllgraben (Linder), rechter Zufluss der Linder im Ettaler Forst bei Ettal, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Höllgraben (Loisach), Zufluss zu einem linken Altarm der Loisach bei Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Höllgraben, linker Zufluss zur Main-Aue bei Niedernberg, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Höllgraben, Zufluss des Main-Donau-Kanals bei Eglasmühle, Berching, Landkreis Neumarkt, Bayern
 Höllgraben (Mangfall) – zwei Zuflüsse der Mangfall in Oberbayern; flussabwärts:
 Höllgraben (Mangfall, Valley), Unterlauf- oder Untertalname ab Unterdarching des Darchinger Dorfbachs, linker Zufluss bei Valley, Landkreis Miesbach 
 Höllgraben (Mangfall, Westerham), rechter Zufluss bei Westerham, Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim
 Höllgraben (Märzenbach), Quellbach im Zuflusssystem des Märzenbachs bei Märzisried, Stadt Kaufbeuren, Regierungsbezirk Schwaben, der über den Mühlbach in die Wertach entwässert, Bayern
 Höllgraben (Möhrenbach) – siehe oben → Bumbenhöllgraben
 Höllgraben (Mosergraben), rechter Zufluss des Mosergrabens bei Himmel, Gemeinde Liezen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Höllgraben (Mühlbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Mühlbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Flötzbachs, rechter Nebenstrang-Oberlauf des Fallbachs, zur Haidenaab) im Ahornberger Forst, Gemeinde Immenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Höllgraben (Neustiftbach), Bach und Tal bei Maria Neustift im Traunviertel, Oberösterreich
 Höllgraben (Pilsensee), Zufluss des Pilsensees bei Seefeld, Landkreis Starnberg, Bayern
 Höllgraben (Pretulbach), rechter Zufluss des Pretulbachs bei Pretul, Gemeinde Langenwang, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Höllgraben (Pulverbach), rechter Zufluss des Pulverbachs bei der Dauersmühle von Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, der in die Fränkische Rezat entwässert, Bayern
 Höllgraben (Regen), linker Zufluss des Regen bei Imhof, Gemeinde Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Höllgraben (Reinsdorfer Bach), rechter Zufluss des Reinsdorfer Bachs, der in die Zwickauer Mulde entwässert, in Reinsdorf, Landkreis Zwickau, Sachsen 
 Höllgraben (Reitertalgraben), rechter Oberlauf des Reitertalgrabens bei Herbstham, Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, der über den Wildbach in den Inn entwässert, Bayern
 Höllgraben (Rippbach), rechter Zufluss des Rippbachs bei Külbingen, Petersaurach, Landkreis Ansbach, der über den Haselbach in die Bibert entwässert, Bayern
 Höllgraben (Rittschein), linker Zufluss der Rittschein bei Walkersdorf , Gemeinde Ottendorf an der Rittschein, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Höllgraben (Rohrdorfer Achen), linker Zufluss des Rohrdorfer Achen bei Thalmann, Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, der in den Inn entwässert, Bayern
 Höllgraben (Roßgraben), rechter Zufluss des Roßgraben bei Mooslandl, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Höllgraben (Rote Valepp), rechter Zufluss der Roten Valepp beim Blecksteinhaus von Markt Schliersee, Landkreis Miesbach, die aus dem Spitzingsee ausfließt und über die Valepp entwässert, Bayern
 Höllgraben (Salza), linker Zufluss der Salza bei Halltal, Gemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Höllgraben (Schlierach), linker Zufluss der Schlierach bei Marienstein, Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Höllgraben (Schneidersbach), rechter Oberlauf des Schneidersbachs im Haimendorfer Forst bei Brunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Höllgraben (Schneybach), linker Zufluss des Schneybachs bei Frohnlach, Gemeinde Ebersdorf bei Coburg, Landkreis Coburg, der zum Main entwässert, Bayern
 Höllgraben (Schrappachsbach), linker Zufluss des Schrappachsbachs in Schrappach, Markt Burgwindheim, Landkreis Bamberg, der in die Mittlere Ebrach abfließt, Bayern
 Höllgraben (Schwarze Sulm), linker Zufluss der Schwarzen Sulm bei Gressenberg, Gemeinde Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Höllgraben (Schwarzer Regen), linker Zufluss des Schwarzen Regen bei Bettmannsäge, Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Höllgraben (Schwarzbach), rechter Oberlauf des Schwarzbachs (zum Buchbach, zum Krettenbach, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) bis vor Herper, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern, Bayern
 Höllgraben (Sinn), rechter Zufluss des Sinn bei Römershag, Stadt Bad Brückenau, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Höllgraben (Starnberger See), östlicher Zufluss des Starnberger Sees bei Seeburg, Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Höllgraben (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Loisach) bei Höhl, Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Höllgraben (Weil) – zwei Zuflüsse der Weil vor Lützendorf, Marktflecken Weilmünster, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen; flussabwärts:
 Vorderster Höllgraben, von links
 Hinterster Höllgraben, von links
 Höllgraben, Unterlauf eines rechten Überleiters von der Östlichen Mindel in den der Mindel zufließenden Flossach-Arm Weißbach bei Mörgen, Eppishausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Höllgraben (Wielenbach), linker Zufluss des Wielenbachs bei Buchschorn, Gemeinde Hohenpeißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, der in den Lech entwässert, Bayern
 Höllgraben (Wippenbach), rechter Zufluss des Wippenbachs bei Reit, Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, der in die Kleine Vils entwässert, Bayern
 Höllgraben (Wörschachbach), linker Zufluss des Wörschachbachs bei Wörschach, Bezirk Liezen, Steiermark
 Höllgraben (Zeller Bach), rechter Zufluss des Zeller Bachs bei Leismühl, Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Höllgraben (Ziegelbach), linker Zufluss des Ziegelbachs bei Halsbach, Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Höllgraben (Zwickauer Mulde), rechter Zufluss der Zwickauer Mulde bei Angermühle, Stadt Waldenburg, Landkreis Zwickau, Sachsen

 Vorderster Höllgraben – siehe oben → Höllgraben (Weil)

nur als Talung:
 Höllgraben (Litschau), Schlucht des Föhrenbachs bei Schönau bei Litschau im Waldviertel, Niederösterreich, mit Wanderweg Höllgrabenweg

Siehe auch:
 Hölle (Flurname) – zur Ortsnamenkunde
 Höllbach
 Höllgrabenbach
 Höllwiesengraben